Classe L o Classe Jacob van Heemskerck – classe di fregate olandesi
 Classe L – classe di sommergibili britannici
 Classe L o Classe Leninec – classe di sommergibili sovietici
 Classe L – classe di nane brune